Ваганиха — топоним в Архангельской и Вологодской областях:
 Ваганиха — река в Архангельской области
 Ваганиха — остров в устье реки Шексны в Вологодской области
 Ваганиха — ландшафтный заказник на одноимённом острове в Вологодской области
 Ваганиха — бывшая деревня в Архангельске, ныне улица Большая Двинка в Маймаксанском округе при впадении реки Ваганихи северодвинская в протоку Кузнечиха. Переименована в 1980 году.

Примечания